Die Saison 1996/97 war die erste reguläre Saison der neu gegründeten Ligue de hockey semi-professionnelle du Québec (LHSPQ). Die 13 Teams absolvierten in der regulären Saison zwischen 35 und 36 Begegnungen. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Nova d’Acton Vale, während die Blizzard de Saint-Gabriel in den Play-offs zum ersten Mal die Coupe Futura gewannen.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Coupe Futura-Playoffs

Vergebene Trophäen

Weblinks 
 Statistiken bei hockeydb.com (engl.)
 Saison 1996/97 bei lnah.com (frz.)

1996/97
Eishockeysaison 1996/97